Louis Dumur (1863-1933) foi um dramaturgo e jornalista francês.

Dramaturgos da França
Jornalistas da França